Miejscowości w USA:
 La Porte – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Plumas
 La Porte – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie LaPorte
 La Porte – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Harris